Dakar – città del Senegal
 Dakar – attore peruviano
 Dakar – album di John Coltrane del 1963
 Rally Dakar - rally di automobilismo e motociclismo